David Kiptanui, Keniaans afstandsloper
Eliud Kiptanui, Keniaans afstandsloper
Eric Kiptanui, Keniaans afstandsloper
Moses Kiptanui, Keniaans afstandsloper
Timothy Kiptanui, Keniaans afstandsloper